Nate est un site internet sud-coréen